„Моја велика авантура” (-{La mia grande avventura}-) је југословенско-италијанска ТВ мини серија снимљена 1973. године.

Улоге 

|-
|Бруно Ари || (8 еп. 1973)
|-
|Миха Балох || (8 еп. 1973)
|-
|Арналдо Белофиоре || Фред Томпсон (8 еп. 1973)
|-
|Андреа Чечи || Мет Гудман (8 еп. 1973)
|-
|Хусеин Чокић || (8 еп. 1973)
|-
|Карло Гаспари || (8 еп. 1973)
|-
|Луиђи Антонио Гуера || (8 еп. 1973)
|-
|Орсо Мариа Гуерини || Џек Лондон (8 еп. 1973)
|-
|Душан Јанићијевић || (8 еп. 1973)
|-
|Андреа Кеки || (8 еп. 1973)
|-
|Манца Кошир || (8 еп. 1973)
|-
|Васа Пантелић || (8 еп. 1973)
|-
|Јанез Врховец || (8 еп. 1973)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Српске серије